Руте́нська мова (, від Rutheni, Ruteni — «руси»; ) — латинізована назва, яка, залежно від історичного періоду, іноді вживалась на позначення:
 Руська мова або Староукраїнська мова (рутенська‚ офіційна мова Великого князівства Литовського)
 Українська мова
 Карпато-русинський діалект

Див. також 
 Рутени